О́круг Гейнс () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нём проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Семинол. Округ Гейнс является одним из 46 «сухих» округов Техаса, то есть округов, где действует «сухой закон».

История 
Округ Гейнс был сформирован в 1905 году из части округа Шеклфорд. Он был назван в честь Джеймса Гейнса, одного из подписавшихся под декларацией о независимости Техаса.

Примечания 

Округа Техаса